Allenwood puede referirse a:

 Allenwood (Inglaterra)
 Allenwood (Irlanda)
 Allenwood (Nueva Jersey), Estados Unidos
 Allenwood (Pensilvania), Estados Unidos